Achard je priimek več znanih oseb:

 Franz Karl Achard (1753—1821), nemški kemik
 Jean Achard, francoski avtomobilistični dirkalec
 Marcel Achard (1899—1974), francoski dramatik